Enschedé (geslacht), Nederlands drukkers- en juristengeslacht
Izaak Enschedé (1681-1761), Nederlandse drukker, stichter van Koninklijke Joh. Enschedé
Johannes Enschedé (1750-1799), Nederlands rechtsgeleerde
Johannes Enschedé (1785-1866), Nederlands politicus en drukker
Jacobus Christiaan Enschedé (1823 - 1907)

Koninklijke Joh. Enschedé, een Nederlandse drukkerij gevestigd in Haarlem
Enschede (voorheen ook als Enschedé geschreven), een stad en gemeente in de Nederlandse provincie Overijssel